Марија Гарсија има више значења:

 Марија Гарсија (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Гарсија (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику